Ferry Songz, de son vrai Ayemfegue Christ-Ferry (1996-), un chanteur gabonais d’afropop ;
 Trey Songz, de son vrai nom Tremaine Aldon Neverson (1984-), chanteur, auteur-compositeur-interprète et acteur américain.